PPPoA () — сетевой протокол канального уровня инкапсуляции кадров PPP посредством AAL5. В основном используется со стандартами передачи данных DOCSIS и xDSL.

Протокол предлагает все возможности PPP, такие как аутентификация, шифрование и сжатие данных. Если он используется в качестве метода инкапсуляции соединения в сетях с асинхронным способом передачи данных (ATM), он может незначительно сократить издержки (около 0,58 %) по сравнению с PPPoE. Он также избегает проблемы, от которых страдает PPPoE, связанные с тем, что максимальный размер полезного блока данных одного пакета (MTU) ниже, чем у стандарта передачи протокола Ethernet. А также PPPoA (как и PPPoE) поддерживает инкапсуляцию типов VC-MUX и LLC.

PPPoA описан Инженерным советом Интернета в RFC 2364.

Использование PPPoA вместо PPPoE не примечательно географически, выбор основывается на предпочтениях провайдера.

Конфигурация 
Для описания конфигурации PPPoA необходимо описать конфигурации PPP и ATM. Эта информация обычно хранится в кабельных и DSL модемах, и возможно будет доступна для чтения или реконфигурации пользователем.

Конфигурация PPP обычно включает удостоверение личности, логин и пароль пользователя, они уникальны для каждого пользователя.

Конфигурация ATM включает:
 Библиотеку виртуальных компонентов () — идентификатор виртуального канала (VCI) и идентификатор виртуального пути (VPI), например, 0/32 (аналог телефонного номера)
 Протокол модуляции, например, G.dmt
 Мультиплексирование, например, VC-MUX и LLC 
Конфигурация ATM может быть или выполнена вручную, или она может быть заранее установленной во встроенном ПО в DSL модеме, предоставленном Интернет-провайдером пользователя.

См. также 
 PPPoE
 PPPoX
 L2TP
 ATM
 DSL

Примечания 

Сетевые протоколы
Протоколы туннелирования